Torre de los Morrones puede referirse a:

 la Torre de los Morrones (Jaén), torre medieval localizada en el término municipal de Cárcheles, provincia de Jaén, España.
 la Torre de los Morrones (Granada), torre localizada en el término municipal de Zújar, provincia de Granada, España.